Plaats in Indonesië
 Pandanan (Wonosari), een plaats in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java
 Pandanan (Kwanyar), een plaats in het bestuurlijke gebied Bangkalan in de provincie Oost-Java